Nymphaea ist:

 in der Biologie die Gattung der Seerosen
 in der antiken Geografie eine Insel vor der ionischen Küste (Plinius 5,37), siehe Nymphaea (Insel)
 der Tierpark Nymphaea in Esslingen am Neckar.